Mika Kannisto (né le  à Tammela en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière 1986 au FPS Forssa en I divisioona. La saison suivante, il rejoint l'HPK Hämeenlinna, avec qui il fête la promotion en SM-liiga. Il y passe onze saisons jusqu'à fin 1999. Lors des saisons 1992-1993 et 1993-1994, il joue néanmoins successivement pour le FPS Forssa et le KooKoo Kouvola. En 1999, il rejoint le club d'Ässät Pori. De 2000 à 2003, il porte les couleurs du IF Frisk Tigers Asker en Get ligaen. En 2003, il effectue sa dernière saison professionnelle avec le club des Diables Rouges de Briançon en Super 16.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1986-1987|| FPS Forssa || I divisioona ||40||14||5||19||14||-||-||-||-||- 
|-
|1987-1988|| HPK Hämeenlinna || I divisioona ||13||3||4||7||2||-||-||-||-||- 
|-
|1988-1989|| HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||5||2||0||2||0||-||-||-||-||- 
|-
|1989-1990|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||42||14||13||27||6||-||-||-||-||- 
|-
|1990-1991|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||40||8||6||14||8||-||-||-||-||- 
|-
|1991-1992|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||25||1||1||2||4||-||-||-||-||- 
|-
|rowspan="2"|1992-1993|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||5||0||0||0||0||-||-||-||-||- 
|-
| FPS Forssa || I divisioona ||39||25||14||39||18||-||-||-||-||- 
|-
|1993-1994|| KooKoo Kouvola || I divisioona ||46||37||30||67||26||-||-||-||-||- 
|-
|1994-1995|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||23||10||6||16||12||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||50||8||8||16||20||9||1||3||4||6
|-
|1996-1997|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||44||14||9||23||10||10||1||0||1||4
|-
|1997-1998|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||47||16||8||24||26||-||-||-||-||- 
|-
|1998-1999|| HPK Hameenlinna || SM-liiga ||53||9||12||21||12||8||0||1||1||2
|-
|1999-2000|| Ässät Pori || SM-liiga ||51||13||12||25||10||-||-||-||-||- 
|-
|2000-2001 ||IF Frisk Tigers Asker ||Get-ligaen ||47||42||29||71||74||-||-||-||-||- 
|-
|2001-2002 ||IF Frisk Tigers Asker ||Get ligaen ||42||37||34||71||10||-||-||-||-||- 
|-
|2002-2003 ||IF Frisk Tigers Asker ||Get ligaen ||35||20||18||38||14||-||-||-||-||- 
|-
|2003-2004 ||Diables Rouges de Briançon ||Super 16||25||17||15||32||18||4||5||4||9||0

|385||95||75||170||108||27||2||4||6||12

|138||79||53||132||60||-||-||-||-||- 

|124||99||81||180||98||-||-||-||-||-

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1969
Naissance à Tammela
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur des Frisk Tigers
Attaquant de hockey sur glace